Valeč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische plaatsen:
 Valeč (okres Karlsbad)
 Valeč (okres Třebíč)